Елена Александровна Осипова (род. 22 мая 1993 года, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край) — российская спортсменка, стрелок из лука, серебряный призёр индивидуального и командного первенства на летних Олимпийских играх 2020 в составе сборной Олимпийского комитета России, чемпионка Европы 2021 года в командном первенстве и микст-команде, чемпионка России 2017 года в личном первенстве, обладательница Кубка России.

Спортивная карьера 
Начала заниматься стрельбой из лука в ГБУ РО СШОР № 13 города Таганрога в 2008 году, когда Елене было 15 лет. До этого на протяжении 5 лет занималась большим теннисом. 

В 2013 году стала обладательницей Кубка России по стрельбе из лука на открытом воздухе, который прошел в Таганроге. В этом же году выиграла золотую медаль на Кубке Европы по стрельбе из лука среди юниоров, который проходил в столице Румынии, Бухаресте.

В 2015 году на Кубке России, который вновь проходил на территории таганрогского стадиона «Торпедо» СШОР № 13, Осипова выполнила норматив Мастера спорта международного класса.

На чемпионате России по стрельбе из лука 2017 года в Алуште победила в личном первенстве среди женщин.

В составе сборной России по стрельбе из лука отправилась на Летнюю Универсиаду 2017, где вместе с Туяной Дашидоржиевой и Саяне Цыремпиловой выиграла бронзу в командном первенстве.

Елена в том же составе женской сборной выиграла серебряную медаль чемпионата мира по стрельбе из лука 2018 года в командном первенстве, который проходил в американском Янктоне.

С 2018 года выступает за московский клуб «ЦСКА». На данный момент находится в ранге прапорщика.

Представляла Россию на IV Всемирных военных играх, который проходили в китайском Ухане в 2019 году, где было выиграно серебро в командном турнире среди женщин.

Вместе с Ксенией Перовой и Светланой Гомбоевой отправилась на предолимпийский чемпионат Европы 2021, который состоялся в Анталье, Турция. На турецкой земле лучница одержала победу в командном первенстве и в составе микст-команды совместно с Галсаном Базаржаповым. Триумфальный чемпионат Европы стал крайним стартом перед главным турниром — Олимпиадой в Токио.

Олимпийские игры 2020 года 
На главный старт Елена отправилась в ранге 4-ой лучницы в мире. Здесь она в составе команды завоевала серебряную медаль. После этого Елена вышла в финал олимпийского турнира в индивидуальном зачёте, где уступила южнокорейской лучнице Ан Сан.

Награды 
 Заслуженный мастер спорта России (2021)
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (11 августа 2021 года) — за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония).

Примечания

Ссылки 
 Профиль спорстменки  на сайте международной федерации стрельбы из лука

Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 2020 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года